Hrnčíř může být:

 hrnčíř, hrnčířka – osoba zabývající se hrnčířstvím
 hrnčířka – rod hmyzu (řád blanokřídlí, podřád štíhlopasí, čeleď sršňovití), zastoupený např. druhem hrnčířka zední ( Ancistrocerus parietum)

příjmení osob
 viz Hrnčíř (příjmení)

místa
 Hrad pod Hrnčířem – zaniklý hrad u vsi Jiřičná v okrese Klatovy
 Hrnčíř (skála) – skála v Horní Kamenici v okrese Děčín, u které stojí výklenková kaplička
 Hrnčíř (vrch) (622 m) – vrch severně od vsi Jiřičná v okrese Klatovy

Související články 
 hrnčířství

Externí odkazy